Alexei Bassow ist der Name folgender Personen:

* Alexei Dmitrijewitsch Bassow (1929–1985), russischer Vorarbeiter
 Alexei Michailowitsch Bassow (* 1977), russischer Automobilrennfahrer